Cerutti puede referirse a:

Alison Cerutti, juagador brasileño de vóleibol playa;
Carlos Cerutti, baloncestista argentino;
David Cerutti, exfutbolista argentino;
Dominique Cerutti, empresario francés;
Ezequiel Cerutti, futbolista argentino;
Fabio Cerutti, atleta italiano;
Giuseppe Cerutti, escritor francés;
Horacio Cerutti Guldberg, filósofo argentino naturalizado mexicano;
John Cerutti, beisbolista estadounidense;
Marziale Cerutti, general italiano;
Richard Cerutti, paleontólogo estadounidense;
Susana Ruiz Cerutti, abogada, diplomática y política argentina;
Vincent Cerutti, presentador francés de radio y televisión.